Рандвер (старосканд. Randver) — легендарный скандинавский конунг Гардарики, которую принято в то время локализововать в регионе Приладожья.

Согласно большинству источников, в частности хронике «Как заселялась Норвегия» (Hversu Noregr byggðist) Рандвер — сын дочери конунга Ивара Широкие Объятья Ауд Богатой из династии Скьёльдунгов и Радбарда, конунга Гардарики. Его старший единоутробный брат — Харальд Боезуб, сын Хрёрика Метателя Колец.

В «Саге о Хёрвер и Хейдреке» мать Рандвера и Харальда названа Альвхильдой, а отцом — Вальдар, конунг-наместник Дании при Иваре Широкие Объятья. Рандвер наследовал отцу в Дании.

Является предполагаемым основателем Альдейгьюборги (Старая Ладога). Около 730 года поддержал своего единоутробного брата Харальда Боезуба в попытке стать королём Дании. Далее, по мнению средневековых историков, Рандвер занял престол в Уппсале, став конунгом земель Швеции и Норвегии. Был женат на Ингилде (старосканд. Ingild), дочери неизвестного конунга Швеции. Согласно «Саге о Хёрвер и Хейдреке» женой Рандвера являлась Аса, дочь конунга Харальда Рыжебородого. Рандверу наследовал его сын Сигурд Кольцо, отец конунга Рагнара Лодброка.

Родословная

Примечания

Литература 
 Ben Waggoner, The Sagas of Ragnar Lodbrok. The Troth, 2009. ISBN 978-0-578-02138-6

Конунги Гардарики
Персоналии по алфавиту
Правители Европы VIII века
Древнескандинавские конунги